Il doppio  del JSM Challenger of Champaig è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rajeev Ram e Bobby Reynolds erano i detentori del titolo, ma Reynolds non ha partecipato per infortunio.

Ram ha partecipato in coppia con David Martin, ma ha perso nei quarti di finale contro Brian Battistone e Dann Battistone.

Brian e Dann Battistone hanno battuto in finale 7–5, 7–6(5) Treat Conrad Huey e Harsh Mankad.

Teste di serie

 David Martin /  Rajeev Ram (quarti di finale)
 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (finale)

 Kaden Hensel /  Adam Hubble (primo turno) 
 Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2009